Campofrio steht für:

 Campofrío, eine Gemeinde in der spanischen Provinz Huelva
 Campofrío Food Group, ein spanischer Fleischwarenhersteller